Dal kan henvise til:
 Dal (landskabsform) – en landskabsform
eller til et af disse stednavne i Danmark:
 Dal (Bjergby Sogn) – en bebyggelse i Bjergby Sogn
 Dal (Grindsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Grindsted Sogn
 Dal (Hjallerup Sogn) – en bebyggelse i Hjallerup Sogn
 Dal (Sottrup Sogn) – en bebyggelse i Sottrup Sogn
 Dal (Tårs Sogn) – en bebyggelse i Tårs Sogn
 Dal (Understed Sogn) – en bebyggelse i Understed Sogn

Se også
 Dal (linseret) – en madret fra Sydasien, tilberedt af linser.
 Dal segno – et musikudtryk